Dodge County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Dodge County, Georgia 
 Dodge County, Minnesota 
 Dodge County, Nebraska 
 Dodge County, Wisconsin